Persée et la Gorgone est un thème de la sculpture relatant la recherche puis la décapitation de Méduse par Persée.

 Persée et la Gorgone, sculpture de Camille Claudel ;
 Persée et la Gorgone, sculpture de Laurent Marqueste.

Mythologie grecque dans l'art et la culture